Nozeba är ett släkte av snäckor. Nozeba ingår i familjen Iravadiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Nozeba